

Botanique 

Orpin désigne plusieurs plantes, principalement, mais pas exclusivement, du genre Sedum, dont :
 Orpin âcre (Sedum acre), ou orpin brûlant
 Orpin bâtard (Sedum spurium)
 Orpin blanc (Sedum album)
 Orpin de Palmer (Sedum palmeri)
 Orpin pourpier (Sedum cepaea), ou orpin paniculé
 Orpin à feuilles épaisses (Sedum dasyphyllum)
 Orpin des rochers (Sedum rupestre), ou orpin réfléchi
 Orpin rougeâtre (Sedum caespitosum)
 Orpin reprise (Hylotelephium telephium), ou Grand orpin
Orpin d'automne (Hylotelephium spectabile)
 Orpin rose (Rhodiola rosea, synonyme : Lignum rhodium)

Le nom vernaculaire orpin est une corruption du latin , pigment d'or ou orpiment, en référence à de nombreuses espèces qui possèdent des fleurs jaunes.

Autre 

Orpin désigne parfois l’orpiment (trisulfure d'arsenic).

Notes et références

Voir aussi 

 Grand orpin (Hylotelephium telephium)